Кулаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кулаковский сельсовет — входит в Мотыгинский район Красноярского края
 Кулаковское муниципальное образование — входит в Тюменский район Тюменской области